Gescom Viterbo – società di pallacanestro italiana
 Gescom – gruppo musicale inglese